Illingen kan syfta på:

 Illingen, Saarland – en kommun i Landkreis Neunkirchen i Saarland
 Illingen, Baden-Württemberg